Виле се може односити на:
 виле (грађевина), раскошне куће
 римске виле
 виле (митологија), митолошка бића
 виле (словенска митологија), митолошка бића у словенској митологији
 виле (оруђе), алатка
 виле (предмет), део рама бицикла
 Виле (опера), опера немачког композитора Рихарда Вагнера
 Виле Хермани Вало, фински певач, текстописац и лидер финског бенда ХИМ (HIM)

насеља:
 Виле (Алесандрија)
 Виле (Анкона)
 Виле (Арецо)
 Виле (Лука)
 Виле (Пезаро и Урбино)
 Виле (Пистоја)
 Виле (Ријети)
 Виле (Савона)
 Виле (Тренто)

Види још 
 Вила